Claybank ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claybank (Louisiana)
 Claybank (Minnesota)

in Kanada:
 Claybank (Saskatchewan)